Мото Гран-при США является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Мото Гран-при США 

Розовым фоном отмечены гонки, не входившие в чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

США
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1961 года